Sportausschuss steht für:

 Deutscher Sportausschuß (von 1948 bis 1957),
 Sportausschuss (Deutscher Bundestag) (seit 1969),
 allgemein für ein Gremium, das sich mit Fragen des Sports befasst.